
Termin -{APN}- ima više značenja.

 Alaninska aminopeptidaza, enzim
 Peroksiacilni nitrat, acil peroksi nitrat